Belaja je pojmenování mnoha řek v Rusku:

 Belaja (přítok Anadyru) — řeka, přítok Anadyru
 Belaja (přítok Angary) — řeka v Burjatské republice a v Irkutské oblasti, přítok Angary
 Belaja (přítok Čaryše) — řeka, přítok Čaryše
 Belaja (přítok Čjornoj) — řeka, přítok Čjornoj
 Belaja (přítok Imandry) — řeka, přítok jezera Imandra
 Belaja (přítok Indigy) — řeka, přítok Indigy
 Belaja (přítok Kamy) — řeka, přítok Kamy
 Belaja (přítok Kubáně) — řeka, přítok Kubáně
 Belaja (přítok Luganě) — řeka, přítok Luganě
 Belaja (přítok Penžiny) — řeka v Kamčatském kraji, přítok Penžiny
 Belaja (přítok Ruzy) — řeka, přítok Ruzy
 Belaja (přítok Sungače) — řeka, přítok Sungače

Související články 
 Bílá (rozcestník)
 Bílá řeka
 Bělá
 Bílá voda
 Bílý potok

Hydronyma podle barev